Mikizetes är ett släkte av kvalster. Mikizetes ingår i familjen Zetomotrichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Mikizetes